Mankad ist der Familienname folgender Personen:

 Ashok Mankad (1946–2008), indischer Cricketspieler
 Harsh Mankad (* 1979), indischer Tennisspieler
 Nirupama Mankad (* 1947), indische Tennisspielerin